Arquitectura:
 World Trade Center (1973–2001) fou una zona de negocis de la ciutat de Nova York
 World Trade Center (2001–present) és la zona de negocis actual de Nova York
 7 World Trade Center és un edifici de Nova York
 World Trade Center Barcelona és una zona de negocis de la ciutat de Barcelona
 World Trade Center (Saragossa) és una zona de negocis de la ciutat de Saragossa
 World Trade Center (Bilbao) és una zona de negocis de la ciutat de Bilbao
 World Trade Center (Lleida) és una zona de negocis de la ciutat de Lleida

 Miscel·lània:
 World Trade Center (pel·lícula) és una pel·lícula de 2006 dirigida per Oliver Stone, basada en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 al World Trade Center de Nova York